Ptolémée est un patronyme qui provient du grec ancien ος (Ptolemaios) signifiant « belliqueux ». Il peut désigner :

Dynastie de pharaons 

Les Ptolémée, issus de la dynastie lagide ou ptolémaïque, sont des rois et pharaons d'Égypte de l'époque hellénistique :
 Ptolémée  Sôter (Sauveur), de 305 à 283 av. J.-C. (il ne porte pas le titre de pharaon) ;
 Ptolémée  Philadelphe (Époux de sa sœur), de 283 à 246 ;
 Ptolémée  Évergète (Bienfaiteur), de 246 à 222 ;
 Ptolémée  Philopator ([Fils] aimant de son père), de 222 à 205 ;
 Ptolémée  Épiphane, de 204 à 180 ;
 Ptolémée  Philométor ([Fils] aimant de sa mère), de 180 à 145 ;
.
 Ptolémée  Néos Philopator ([Fils] aimant de son père) ou Eupator (Né d'un père illustre), de 145 à 144 ;
 Ptolémée  Évergète  (Bienfaiteur), de 144 à 116 ;
 Ptolémée  Sôter  (Sauveur), de 116 à 107, puis de 88 à 81 ;
 Ptolémée  Alexandre, de 107 à 88 ;
 Ptolémée  Alexandre , en 80 ;
 Ptolémée  Néos Dionysos (Nouveau Dionysos) ou Aulète (Le joueur de flûte), de 80 à 58, puis de 55 à 51 ;
 Ptolémée  Dionysos, de 51 à 47 ;
 Ptolémée  Philopator  ([Fils] aimant de son père), de 47 à 44 ;
 Ptolémée  Césarion, de 44 à 30.

Autres souverains 
 Ptolémée d'Aloros, roi de Macédoine de 368 à 365 av. J.-C. ;
 Ptolémée Kéraunos, fils de Ptolémée  et d'Eurydice, roi de Macédoine ;
 Ptolémée de Telmessos, prétendant au trône de Macédoine ;
 Ptolémée Eupator,  premier fils de Ptolémée VI Philométor et de la reine Cléopâtre II Philométor Soteira, roi de Chypre et éphémère corégent  en 152 ;
 Ptolémée Philadelphe (qui aime son frère / sa sœur), fils cadet de Cléopâtre  et Marc Antoine ;
 Ptolémée de  Chypre, roi de Chypre de 80 à 58, fils de Ptolémée  Sôter  ;
 Ptolémée Mennaeus, fils de Mennaeus est un tétrarque d'Iturée et de Chalcis d'environ 85 à 40. 
 Ptolémée de Maurétanie, roi de Maurétanie, neveu du précédent ;
 Ptolémée d’Épire, roi d'Épire ;
 Ptolémée de Commagène, roi de Commagène.

Généraux et officiers 
 Ptolémée, l'un des sept sômatophylaques (gardes du corps) d'Alexandre le Grand au début de son règne ;
 Ptolémée, taxiarque de la phalange sous le règne d'Alexandre le Grand ;
 Ptolémée, officier sous Antiochos IV ;
 Ptolémée Macron, gouverneur de l'île de Chypre sous Ptolémée VI Philométor ;
 Ptolémée, gouverneur de la province « Cœlé-Syrie et Phénicie ».

Saints et bienheureux 
 Ptolémée, soldat romain, honoré avec Ingène, Ammon, Zénon et Théophile, le 20 décembre.

Savants 
 Claude Ptolémée, astronome grec du .

Évêques 
 Ptolémée,  de Lyon.

Auteurs 
 Ptolémée Chennos, grammairien et mythographe grec du .
 Ptolémée l'Historien, historien du 
 Ptolémée de Lucques, chroniqueur et théologien italien du

Toponyme 
 Le lac Ptolémée, ancien lac qui se trouvait là où est aujourd'hui le Soudan.
 (4001) Ptolémée, astéroïde désigné ainsi en l'honneur de l'astronome Ptolémée.

Divers 
 Ptolémée est dans L'Iliade le père d'Eurymédon, écuyer d'Agamemnon, qui garde les chevaux de son maître pendant que celui-ci passe ses troupes en revue (chant IV, 227-230).
 Ptolémée XVI est un personnage de fiction dans la série de bande dessinée Astérix qui apparaît dans l'album Le Fils d'Astérix.

Voir aussi 

Index égyptologique